А́риц Адýрис Субельди́я (; 11 февраля 1981, Доностия-Сан-Себастьян, Гипускоа, Испания) — испанский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за «Атлетик Бильбао». Также играл за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю её историю (12 голов в 13 сыгранных матчах).

Клубная карьера 

Заниматься футболом Ариц Адурис начал в клубе «Антигуоко» (любительский юношеский клуб из Сан-Себастьяна). В 1999 году нападающий заключил первый профессиональный контракт — с клубом «Ауррера» из города Витория, в то время выступавшим в Сегунде Б. На молодого форварда обратили внимание представители самого именитого клуба Страны Басков — «Атлетика» из Бильбао; следующий сезон Ариц Адурис начал футболистом резервной команды «львов». В «Атлетике» нападающий отыграл 3 сезона, за это время проведя за основной состав всего 3 матча.

В 2004 году Ариц Адурис ушёл из «Атлетика», перейдя в клуб Сегунды Б «Бургос». Сезон в новой команде оказался для него успешным: 16 забитых мячей в 36 матчах. Следующий сезон форвард провёл в дивизионе рангом выше: его пригласил клуб Сегунды «Вальядолид». За полтора сезона в «Вальядолиде» Ариц провёл 46 матчей, в которых забил 20 мячей; в зимнее трансферное окно сезона 2005/06 Адурис сменил клуб: его вновь пригласил к себе «Атлетик». Второе пришествие в клуб из Бильбао стало для футболиста куда более удачным, чем первое: за два с половиной сезона Ариц Адурис провёл за «львов» 82 матча, отметившись 22 голами.

В 2008 году, по истечении контракта с «Атлетиком», форвард перешёл в «Мальорку», подписав с балеарским клубом четырёхлетний контракт. В 2010 году Ариц Адурис, ставший лучшим бомбардиром «Мальорки» прошедшего сезона, перешёл в «Валенсию». Трёхлетний контракт форварда обошёлся валенсийцам в 4 млн евро.

Летом 2012 года Ариц Адурис вновь сменил клуб, подписав — в третий раз за карьеру — соглашение с «Атлетиком». 14 августа 2015 года в матче за Суперкубок Испании между «Атлетиком» и «Барселоной», завершившимся победой Атлетика со счётом 4:0. Адурис забил 3 мяча и стал первым игроком за 10 лет, оформившим хет-трик в ворота Барселоны. 3 ноября 2016 года в матче группового этапа Лиги Европы между «Атлетиком» и «Генком», завершившемся победой Атлетика со счетом 5:3. Адурис забил 5 мячей, сделав пента-трик впервые в своей карьере и впервые в истории еврокубка.

Перед началом чемпионата 2019/20 Ариц Адурис объявил, что этот сезон станет для него последним в качестве футболиста. Уже в первом матче 1-го тура чемпионата Испании 2019/20 Адурис, вышедший на замену на 88-й минуте игры против «Барселоны», на 89-й после навеса Андера Капы ударом через себя поразил ворота «Барселоны», и этот гол стал единственным в матче. 20 мая 2020 года объявил о завершении карьеры футболиста, не дожидаясь возобновления сезона, из-за проблем со здоровьем. .

Карьера в сборной 
Адурис провёл 13 матчей за сборную Страны Басков, отметившись 12 забитыми мячами — это является лучшим результатом среди бомбардиров национальной команды Басконии.

В 2010 году нападающий впервые в своей карьере получил вызов в национальную сборную Испании на отборочные матчи чемпионата Европы против сборных Литвы и Шотландии.

В возрасте 35 лет впервые в карьере был включён в состав сборной Испании на крупнейший турнир — чемпионат Европы 2016 года во Франции.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Достижения

Командные 
 «Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2015

Личные 
 Лучший бомбардир Лиги Европы (2): 2015/16, 2017/18
 Первый игрок в истории Лиги Европы, оформивший пента-трик: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Атлетика» Бильбао
 Valencia official profile
 National team data

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Ауррера» Витория
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Бургос»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Валенсия»